Лозоватая — название населённых пунктов:

Украина 
 Лозоватая — село в Липовецком районе Винницкой области.
 Лозоватая — село в Благовещенском районе Кировоградской области.

См. также 
 Лозовата — село в Тепликском районе Винницкой области.